Венс () — англомовні ім'я, прізвище або топонім.

Прізвище 
 Вівіан Венс (; 1909—1979) — американська комедійна акторка і співачка.
 Віктор Венс () — вигаданий персонаж, протагоніст консольної гри «Grand Theft Auto: Vice City Stories».
 Джеймс Девід Венс (, уроджений Джеймс Дональд Боуман; 1984) — американський письменник і венчурний капіталіст.
 Джек Венс (; 1916—2013) — американський письменник, що писав у жанрах «фентезі» й наукової фантастики.
 Кріс Венс (; 1971) — британський актор.
 Сайрус Венс (; 1917—2002) — американський державний діяч.

Ім'я 
 Венс Діво Бранд (; 1931) — американський авіаційний інженер, льотчик-випробувач, астронавт НАСА.

Топоніми 

 Венс () — містечко в окрузі Таскалуса (штат Алабама, США).
 Венс () — місто (штат Південна Кароліна, США).
 Округ Венс () — округ у штаті Північна Кароліна (США).

Див. також 
 Вансе